Промонториум (; мыс)

Анатомия
 Промонториум — нижний изгиб человеческого позвоночника, между последним поясничным позвонком и крестцом.
 Промонториум — выступ в барабанной полости среднего уха.

Promontorium sacrum
 мыс Сан-Висенти на юго-западе Португалии;
 западные оконечности Испании;
 крайний отрог горы Крага в Ликии в Малой Азии;
 мыс в Ликии на границе с Памфилией, напротив трёх Хелидонских островов.

Другое
 Промонториум — деревня, место боевых действий при осаде города Буды (1686).

См. также 
 Мыс (значения)

Примечания